Ша́герль () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Шагерль, Йозеф (1923—2022) — австрийский скульптор.
 Шагерль, Маркус (род. 1981) — австрийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.